Zavalla – centro abitato in Argentina
Zavalla – centro abitato del Texas, Stati Uniti d'America